Изюмовка — (до начала XIX века Тамгаджи́; , ) — село Кировского района Республики Крым, в составе Первомайского сельского поселения (согласно административно-территориальному делению Украины — Первомайского сельсовета Автономной Республики Крым).

Население 
Численность населения:

● 2001 год — 1068 чел.

● 2014 год — ↗1128 чел.

Всеукраинская перепись 2001 года показала следующее распределение по носителям языка

● Русский — 65.73%

● Крымскотатарский — 24.06%

● Украинский — 8.24%

● Другие — 1.41%

Динамика численности 

 1805 год — 106 чел.
 1864 год — 296 чел.
 1889 год — 562 чел.
 1892 год — 581 чел.
 1902 год — 857 чел.
 1915 год — 585/27 чел.

 1926 год — 736 чел.
 1939 год — 715 чел.
 1989 год — 1131 чел.
 2001 год — 1068 чел.
 2009 год — 1264 чел.
 2014 год — 1128 чел.

Современное состояние 
На 2019 год село занимает площадь 122,8. В Изюмовке числится 11 улиц, 429 дворов и 1240 жителей. В селе находится винзавод ОАО «Старокрымский», торговая марка «Золотая Амфора», сельский клуб, отделение почты России, мечеть Тамгаджы джамиси. Изюмовка связана автобусным сообщением со Старым Крымом, райцентром и соседними населёнными пунктами.

География 
Изюмовка — село на юге района, в самых восточных отрогах Внутренней гряды Крымских гор, на левом берегу реки Чурук-Су, высота центра села над уровнем моря — 234 м. Село входит в своего рода агломерация долины Чурук-Су — на западе смыкаясь со Старым Крымом и на северо-востоке — с Первомайским. Райцентр Кировское — примерно в 25 километрах (по шоссе), ближайшая железнодорожная станция — Феодосия (на линии Джанкой — Феодосия) — около 22 километров. Транспортное сообщение осуществляется по региональной автодороге  Симферополь — Феодосия (по украинской классификации — ).

История 
По данным, полученным в результате работ археолога Александра Гаврилова, Изюмовка была основана на месте двух опустевших селений — христианского и мусульманского. Христианское — видимо, Чурук, или Чуруксу, упоминающееся в «Ведомости о выведенных из Крыма в Приазовье христианах» А. В. Суворова от 18 сентября 1778 года, где имеется запись о выведенных из селения Чуруксу 46 греках и 40 армянах. Мусульманское — Тамагаджи, которое в Камеральном Описании Крыма… 1784 года записано, как Тюпетжик, в последний период Крымского ханства входивший в Арабатский кадылык Кефинского каймаканства.

Видимо, крымские татары покинули деревню ещё до присоединения Крыма к России, поскольку уже в 1784 году в опустевшем селении поселились отставные солдаты Изюмского гусарского полка, вначале давшие поселению название Изюмская слобода, которое со временем превратилось в Изюмовку. По другой, менее распространённой версии, название произошло оти фамилии владельца имения Чурук в те же годы — генерал-поручика Владимира Изюмского.

После присоединения Крыма к России (8) 19 апреля 1783 года, (8) 19 февраля 1784 года, именным указом Екатерины II сенату, на территории бывшего Крымского Ханства была образована Таврическая область и деревня была приписана к Левкопольскому, а после ликвидации в 1787 году Левкопольского — к Феодосийскому уезду Таврической области. После Павловских реформ, с 1796 по 1802 год, входила в Акмечетский уезд Новороссийской губернии. По новому административному делению, после создания 8 (20) октября 1802 года Таврической губернии, Изюмовка была включена в состав Байрачской волости Феодосийского уезда.

По Ведомости о числе селений, названиях оных, в них дворов… состоящих в Феодосийском уезде от 14 октября 1805 года, в российском селении Изюмовка числилось 106 воинских поселян без учтённых дворов, а на военно-топографической карте генерал-майора Мухина 1817 года деревня Изюмовка обозначена с 30 дворами. После реформы волостного деления 1829 года Изюмовку, согласно «Ведомости о казённых волостях Таврической губернии 1829 года», отнесли к Учкуйской волости (переименованной из Байрачской). На карте 1836 года в деревне русская Изюмовка (Тамгаджи) 32 двора, как и на карте 1842 года.

В 1860-х годах, после земской реформы Александра II, деревню приписали к Салынской волости. Согласно «Списку населённых мест Таврической губернии по сведениям 1864 года», составленному по результатам VIII ревизии 1864 года, Изюмовка (Тамагаджи) — казённое русское село с 52 дворами, 296 жителями и сельской почтовой станцией при речке Чурюк-Су. На трёхверстовой карте Шуберта 1865—1876 года в деревне Изюмовка обозначено 53 двора. На 1886 год в деревне Изюм при речке Куруксу, согласно справочнику «Волости и важнѣйшія селенія Европейской Россіи», проживало 447 человека в 62 домохозяйствах, действовала школа. По «Памятной книге Таврической губернии 1889 года», по результатам Х ревизии 1887 года, в Изюмовке числилось 82 двора и 562 жителя.

После земской реформы 1890-х годов деревня осталась в составе преобразованной Салынской волости. По «…Памятной книжке Таврической губернии на 1892 год» в Изюмовке, входившей в Изюмовское сельское общество, числился 581 житель в 22 домохозяйствах. Перепись 1897 года зафиксировала в селе 1088 жителей, из которых 1017 православных. По «…Памятной книжке Таврической губернии на 1902 год» в деревне Изюмовка числилось 857 жителей в 85 домохозяйствах. На 1914 год в селении действовало земское училище. По Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск пятый Феодосийский уезд, 1915 год, в деревне Изюмовка Салынской волости Феодосийского уезда числилось 140 дворов с русским населением в количестве 585 человек приписных жителей и 27 «посторонних».

После установления в Крыму Советской власти, по постановлению Крымревкома от 8 января 1921 года была упразднена волостная система и село вошло в состав вновь созданного Старо-Крымского района Феодосийского уезда, а в 1922 году уезды получили название округов. 11 октября 1923 года, согласно постановлению ВЦИК, в административное деление Крымской АССР были внесены изменения, в результате которых округа ликвидировались и Старо-Крымский район стал самостоятельной административной единицей. Декретом ВЦИК от 04 сентября 1924 года «Об упразднении некоторых районов Автономной Крымской С. С. Р.» Старо-Крымский район был упразднён и село включили в Феодосийский. Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, в селе Изюмовка, центре Изюмовского сельсовета Феодосийского района, числилось 178 дворов, из них 144 крестьянских, население составляло 736 человек, из них 728 русских, 5 украинцев, 1 армянин, 1 болгарин, 1 еврей, действовала русская школа I ступени (пятилетка). Постановлением ВЦИК «О реорганизации сети районов Крымской АССР» от 30 октября 1930 года из Феодосийского района был выделен (воссоздан) Старо-Крымский район (по другим сведениям 15 сентября 1931 года) и село включили в его состав. По данным всесоюзной переписи населения 1939 года в селе проживало 715 человек.

С 25 июня 1946 года Изюмовка в составе Крымской области РСФСР, а 26 апреля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР. После ликвидации в 1959 году Старокрымского района село переподчинили Кировскому. Указом Президиума Верховного Совета УССР «Об укрупнении сельских районов Крымской области», от 30 декабря 1962 года Кировский район был упразднён и село присоединили к Нижнегорскому. 1 января 1965 года, указом Президиума ВС УССР «О внесении изменений в административное районирование УССР — по Крымской области», вновь включили в состав Кировского. В те же году был упразднён сельсовет, поскольку на 30 декабря 1962 года он ещё существовал, а в указе «О внесении изменений в административное районирование УССР — по Крымской области» от 1 января 1965 года Изюмовский сельсовет уже не значится. По данным переписи 1989 года в селе проживал 1131 человек. С 12 февраля 1991 года село в восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России.

Персоны, связанные с селом 

 Вадим Охотников — инженер, изобретатель, писатель-фантаст.
 Осеева, Валентина Александровна — детская писательница. После смерти мужа переехала в Москву, а дом продала Перфильевой А. В.
 Перфильева, Анастасия Витальевна — писательница.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Кировского района Крыма